Ласси Лаппалайнен (; родился 24 апреля 1998, Эспоо) — финский футболист, вингер клуба MLS «Клёб де Фут Монреаль» и национальной сборной Финляндии.

Клубная карьера 
Лаппалайнен начал карьеру в футбольной академии клуба ХИК. С 2015 по 2017 годы выступал за «Клуби 04», резервную команду ХИК.

В основном составе ХИК дебютировал 2 апреля 2016 года в матче Вейккауслиги против клуба «Мариехамна» на стадионе «Сонера», выйдя на замену Ннамди Одуамади на 90-й минуте. 29 апреля 2016 года впервые вышел в стартовом составе ХЕК в матче Вейккауслиги против клуба «ПС Кеми».

В июле 2017 года 18-летний вингер отправился в аренду в клуб РоПС до окончания сезона. 23 июля 2017 года забил свой первый гол за клуб в матче против клуба СИК через пять минут после своего выхода на замену. Сезон 2018 года вновь провёл в аренде в клубе РоПС.

17 июля 2019 года перешёл в клуб итальянской Серии A «Болонья».

25 июля 2019 года отправился в аренду в клуб MLS «Монреаль Импакт» сроком до 31 декабря 2019 года с опцией продления аренды до 30 июня 2020 года или 31 декабря 2020 года. Свой дебют в североамериканской лиге, 27 июля 2019 года в матче против «Филадельфия Юнион», отметил дублем, за что был назван игроком недели в MLS. 21 ноября 2019 года аренда была продлена до 30 июня 2020 года. 16 июня 2020 года аренда была продлена до 31 декабря 2020 года. 4 ноября 2020 года аренда была продлена до 31 декабря 2021 года. 3 декабря 2021 года перешёл в «КФ Монреаль» на постоянной основе, подписав контракт до конца сезона 2024 с опцией продления на сезон 2025.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжные сборные Финляндии, начиная со сборной до 16 лет. 8 января 2019 года дебютировал в составе первой сборной Финляндии в товарищеском матче против Швеции. Был включён в состав сборной на чемпионат Европы 2020.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте клуба ХИК
 
 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Клуби 04»
Игроки ФК «РоПС»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»